Любавін Василь Олександрович — Герой СРСР.
 Любавін Володимир Вікторович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Любавін Петро Митрофанович — депутат ВР УРСР 1-го скликання.